Skleněný dům může být:

Stavba
 Skleněný dům (Stupava) – moderní rodinný dům ve Stupavě na Slovensku
 Skleněný dům firmy Lasvit – objekt se skleněným pláštěm, součást sídla sklářské firmy Lasvit v Novém Boru v okrese Česká Lípa. Stavba roku 2000
 Skleněný palác  – též „Skleněný dům“ nebo lidově „Skleňák“, bytový dům v Praze 6-Bubenči

Film

 Skleněný dům (film, 1981) – československý film, režie Vít Olmer
 Skleněný dům (film, 2001) (v originále The Glass House) – americký film, režie Daniel Sackheim
 Skleněný dům 2 (v originále Glass House: The Good Mother) – americký film, režie Steve Antin